Марвін Джон Гімеєр (; 28 жовтня 1951 — 4 червня 2004) — зварювальник, власник майстерні в Гренбі, штат Колорадо. Після тривалого конфлікту з владою міста та компанією Mountain Park (цементний завод) з приводу території, на якій розташовувалася його майстерня, прийняв рішення заподіяти матеріальної шкоди компанії та адміністрації міста. Для цього обладнав бульдозер Komatsu D355A-3 (який раніше приймали за Caterpillar D9, а також Komatsu 335) бронею і зруйнував 13 адміністративних будівель (у тому числі всі будинки, що належали горезвісному цементному заводу), після чого покінчив життя самогубством. Ця подія також відома в ЗМІ та інтернеті як «Війна Марвіна Гімеєра».
Загальний збиток, заподіяний місту, склав близько 5 млн. доларів, заводу компанії Mountain Park близько 2 млн доларів.

Життя в Колорадо 
Гімеєр жив у містечку Гранд Лейк, штат Колорадо, за 26 км від Ґренбі. За словами сусідів, Гімеєр переїхав до міста за 10 років до інциденту. Друзі Марвіна розповідали, що у нього не було родичів у цій місцевості.

За словами Джона Баулдрі, друга Гімеєра, Марвін був приємною людиною. Кен Гімеєр розповідав, що його брат був дуже поступливим для будь-кого. Хоча багато людей описують Гімеєра як порядну людину, є й інші думки. Крісті Бейкер каже, що Гімеєр погрожував її чоловікові після того, як той відмовився сплатити за ремонт несправного глушника. Згодом її чоловік сплатив 124 долари через посередника.

Killdozer 
Він обладнав бульдозер Komatsu D355A-3 (який раніше приймали за Caterpillar D9, а також Komatsu 335) бронею у вигляді сталевих листів товщиною 1,5 см, з'єднаних між собою цементною подушкою. Це захистило його від розвалених будівель та від куль. У новинах цей його бульдозер називали Killdozer.

Цікаві факти 
В березні 2008 року протестувальники проти незаконної забудови на території Жовтневої лікарні м. Києва вдерлися на будмайданчик, та збудували символічний пам'ятник Марвіну Гімеєру — людині, що боролася проти системи до кінця.

У культурі 
Левіафан (2014) – фільм-драма російського кінорежисера Андрія Звягінцева, інспірований історією Марвіна Гімеєра. 
Хода (2019) – американський документальний фільм режисера Пола Солета про Марвіна Гімеєра. 
«Bull-DoZeR» – пісня українського хардкор-гурт «SkinHate», присвячена Гімеєру.
«Killdozer» – пісня австралійстького музиканта Кіма Дракули (Kim Dracula).

Див. також 
 Знесення будинку сім'ї Ян
 Унабомбер — Теодор Качинський
 Конфлікт в Південному Бутово

Примітки

Посилання 
 Російськомовний сайт, присвячений вчинку Марвіна Гімеєра 
 Новина на CNN  
 Сайт, присвячений Гімеєру 
 Сайт-Меморіал: NEVER FORGET June 4, 2004, GRANBY, COLORADO 
 Відеозйомка події 
 Відео в новинах — Killdozer Helicopter News Footage 
 Ще один сайт, присвячений Гімеєру 
 Марвін Джон Гімеєр і його Бульдозер
 Марвін Гімеєр в базі даних NNDB (англійською мовою.) 

Земельне право
Революціонери США
Уродженці Південної Дакоти
Померли в Колорадо